Вольфштайн ():

 Город Вольфштайн — город в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.
 Замок Вольфштайн — руины средневекового замка Германии в земле Бавария.